La Estanzuela är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Temascalcingo och delstaten Mexiko, i den sydöstra delen av landet,  km väster om huvudstaden Mexico City. La Estanzuela ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt La Estanzuela är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Terrängen runt La Estanzuela sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är Cerro La Cañada,  meter över havet,  km öster om La Estanzuela. Runt La Estanzuela är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Temascalcingo de José María Velazco,  km nordost om La Estanzuela. I omgivningarna runt La Estanzuela växer huvudsakligen savannskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Temascalcingo